

События 
 Эдгар, брат короля Эдвига, стал под его властью правителем Мерсии и Нортумбрии.
 Перемирие греков с эмиром Сицилии.
 Греки взяли Хадас в Каппадокии и дошли до Евфрата. Взятие Самосаты.
 957, октябрь — 961, февраль — годы Тэнтоку (Япония)
 Ок. 957 — 1267 — династия Ширази в Кильве.

Русь 
 Вторая поездка княгини Ольги в Царьград (Константинополь). 9 сентября, 18 октября — приёмы у императора Константина VII Багрянородного.
 Ольга приняла крещение в Царьграде с именем Елена от патриарха Полиевкта (по другим данным в 955 году в Киеве). Она была первой правительницей Руси, принявшей христианство.

Родились 
 Эйрик, сын Хакона Могучего

Скончались 
 Людольф Швабский, сын Оттона Великого

См. также

Примечания